Cimoliasaurus (« lézard de la craie blanche ») est un genre éteint de plésiosaures du New Jersey (États-Unis), qui a vécu pendant le Crétacé supérieur. Il pouvait atteindre une taille avoisinant les 5 mètres pour un poids de près d'une tonne.

Classification 

Il était auparavant l'espèce type de sa propre famille : les Cimoliasauridae. Cependant, cette famille est aujourd'hui obsolète et est considérée comme étant synonyme de Elasmosauridae.

Étymologie 
Son nom est dérivé du grec « Κιμωλία / Kimolia », ce qui signifie « la craie blanche », et « σαύρος / sauros », ce qui signifie « lézard ». Le préfixe fait référence au fait qu'il a été constaté que ses restes avaient une ressemblance superficielle avec les dépôts de craie de la Voie maritime intérieure de l'Ouest.

Annexes

Références 
  Leidy, J. 1851. [Descriptions of a number of fossil reptilian and mammalian remains]. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 5:325-327.
  Lydekker., R., 1889, Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History). Part II. Containing the orders Ichthyopterygia and Sauropterygia: London, Printed by Order of the Trustees of the British Museum, p. 307pp.

Liens externes 
 http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/220Lepidosauromorpha/220.820.html#Cimoliasaurus

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1851